Marent ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Marent (* 1969), österreichischer Skilangläufer
 Elmar Marent (* 1947), ehemaliger Sicherheitsdirektor von Vorarlberg
 Franz Marent (1890–1978), österreichischer Politiker (CS/ÖVP)
 Franz Marent (Maler) (1895–1918), Schweizer Maler
 Manfred Marent (* 1930), österreichischer Kapuzinerpriester und Missionar in Madagaskar

Siehe auch:
 Marent Gulch Trestle (1883), Eisenbahnbrücke (Trestle-Brücke) in Montana